Fleet Foxes – gruppo musicale statunitense
 Fleet Foxes – EP dei Fleet Foxes del 2006
 Fleet Foxes – album dei Fleet Foxes del 2008